Mošenik je lahko:

ime več naselij v Sloveniji:
 Mošenik, občina Moravče
 Mošenik, občina Zagorje ob Savi

ime več vodotokov v Sloveniji:
 Mošenik (Tržiška Bistrica), občina Tržič
 Mošenik (Sava), pritok reke Save

Naselja v Sloveniji